Macate (distrito de Moçambique)
Macate (distrito do Peru)

Ver também
Makati — cidade das Filipinas

Desambiguações de topônimos